Бьяджи — итальянская фамилия. Известные носители:
 Бьяджи, Карло (1914—1986) — итальянский футболист, полузащитник.
 Бьяджи, Макс (род. 1971) — итальянский мотогонщик.
 Бьяджи, Родольфо (1906—1969) — аргентинский музыкант.
 Бьяджи, Энцо (1920—2007) — итальянский журналист и писатель.